«Когда-то давно…» — советский короткометражный рисованный мультипликационный фильм, выпущенный киностудией «Союзмультфильм» в 1990 году.

Сюжет 
Сюжет мультфильма представляет собой авторскую интерпретацию классического сюжета о чудовище, похищающем прекрасную деву, выполненную в научно-фантастической стилистике.

Расположенный посреди каменистой пустыни футуристический город терроризирует страшное чудовище, способное сравнять его с землёй — Змий (гигантская виверна); чтобы ублажить чудовище и уберечь город от разрушения, каждый год ему отдают самую красивую девушку. Появления чудовища и жертвоприношения транслируются по телевидению, за ними внимательно наблюдает всё население города.

Однажды выбор пал на Кору, невесту Зора: пару уведомляют об этом, дают неопределённое время на прощание, и через какое-то время в их жилище врываются солдаты и похищают девушку, после чего отводят её за черту города и приковывают к скале. Там её и находит и проглатывает Змий. Отчаявшийся Зор приходит к месту жертвоприношения своей подруги и обнаруживает около следа чудовища мрачный бронированный скафандр, по виду напоминающий готический доспех. Надев броню, полностью скрывшую его внешность, герой отправляется в пешее путешествие по следам чудовища, с помощью встроенных технических устройств и вооружения скафандра преодолевая все опасности пути.

Найдя Змия, герой обнаруживает, что тот — обитаемая машина, шагоход, и при помощи технических устройств брони забирается внутрь, не попав в поле зрения чудовища. Проблуждав по переходам и отсекам машины, Зор обнаруживает в её чреве огромный зал, имитирующий гармоничный природный ландшафт, и встречает хозяина машины, оказавшегося таким же юношей. Зор сражается с хозяином чудовища при помощи световых мечей. В это время в зале появляется испуганная Кора, неизвестный юноша мешкает из-за её появления и Зор убивает его. Девушка, бросившись к побеждённому, убеждается в его гибели, поднимает с земли меч и пронзает свою грудь. Зор, закрыв глаза погибшей, сбрасывает броню и бредёт в кабину Змия, где активирует его. Машина прибывает к городу; обнаруживается, что за время странствий героя прошёл ещё один год, и чудовищу приготовили новую жертву — а сам Зор стал новым хозяином машины.

В самом мультфильме имена «Зор» и «Кора» не звучат, однако даны в аннотации к нему. Информация о периодичности появления Змия также есть лишь в аннотации.

Персонажи 
 Зор — главный герой. Из сцен мультфильма ясно, что он был работником завода. Становится новым хозяином Змия.
 Кора — невеста Зора, выбранная для жертвоприношения. За время пребывания внутри машины влюбилась в её хозяина.
 Змий — гигантская шагающая машина в виде виверны, оснащённая оружием высокой разрушительной силы.
 Хозяин Змия — юноша, управлявший машиной.
 Солдаты — два антропоморфных существа, похищающие Кору. Природа солдат неясна из-за полностью скрывающей внешность брони (в двух других сценах мультфильма, где фигурируют одежды, скрывающие внешность — в начале и в конце фильма — в них одет человек).
 Вторая «жертва» Змия — неназванная девушка, унесённая Зором.

Создатели 
 Галина Петрова — художник-постановщик.
 Галина Баринова — кинорежиссёр.
 Анте Занинович — сценарист.
 Н. Ерыкалова — ассистент режиссёра.
 Наталия Богомолова, Марина Восканьянц, Владимир Вышегородцев, Галина Золотовская, Андрей Игнатенко, Эльвира Маслова, Дмитрий Новосёлов, Кирилл Поликарпов, Татьяна Померанцева — художники-мультипликаторы.
 О. Белоголовая, Н. Емельянова — художники.
 Михаил Друян — кинооператор.
 Владимир Кутузов, Ю.Моисеев — звукорежиссёр.
 
 Татьяна Прапорова — редактор.
 Е. Белявская — монтажёр.
 Е. Васина — директор съёмочной группы.

Роли озвучивали 
 Алина Покровская — голос рассказчика.

Художественные особенности 
 На протяжении всего мультфильма ни один из героев не произносит ни слова — лишь в начале и в конце ленты звучит голос рассказчика.
 Линия главного героя, становящегося хозяином Змия, в целом повторяет сюжет «убийца дракона сам становится драконом» из фольклора Юго-Восточной Азии (фигурирующий, в частности, в советском мультфильме «Дракон»).
 На визуальный ряд заметное влияние оказала киносага «Звёздные Войны» — так, к примеру, главный герой сражается при помощи светового меча, а найденная им броня, ставшая косвенной причиной гибели возлюбленной, имеет заметное сходство с бронёй Дарта Вейдера.

Примечания

Ссылки 
 
 

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1990 года
Фантастические мультфильмы СССР
Мультфильмы Галины Бариновой
Короткометражные мультфильмы СССР 1990 года